Tequila Sunrise (coquetel) - um coquetel a base de tequila.
 Tequila Sunrise - um filme de 1988 dirigido por Robert Towne.
 Tequila Sunrise (canção) - uma canção da banda Eagles.
 Tequila Sunrise - uma canção de Cypress Hill.
 "Tequila Sunrise", um golpe de wrestling profissional.

Desambiguação